Data Source Name
 Star Trek: Stacja kosmiczna
 Deep Space Network
 Delivery Status Notification